Der Fed Cup 2014 war die 52. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielen gegen einen der Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Diese Sieger spielen dann 2015 in der Weltgruppe und die Verlierer in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielen gegen eines der qualifizierten Teams. Diese bestehen aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielen dann 2015 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Vereinigte Staaten – Italien

Spanien – Tschechien

Slowakei – Deutschland

Australien – Russland

Halbfinale

Tschechien – Italien

Australien – Deutschland

Finale

Tschechien – Deutschland

Play-offs

Russland – Argentinien

Kanada – Slowakei

Vereinigte Staaten – Frankreich

Spanien – Polen

Weltgruppe II

Erste Runde

Kanada – Serbien

Schweden – Polen

Frankreich – Schweiz

Argentinien – Japan

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Rumänien – Serbien

Niederlande – Japan

Schweden – Thailand

Brasilien – Schweiz

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 5. bis 8. Februar 2014
Austragungsort: Paraguay Jacht und Golf Club, Lambara, Paraguay
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 7. bis 12. April 2014
Austragungsort: Palmas Athletic Club, Humacao, Puerto Rico
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 5. bis 8. Februar 2014
Austragungsort: National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 4. bis 8. Februar 2014
Austragungsort: National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Aufstiegsrunde:

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 9. Februar 2014
Austragungsort: Syma Event und Kongress Center, Budapest, Ungarn
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 16. bis 19. April 2014
Austragungsort: Siauliai Tennis School, Šiauliai, Litauen
Belag: Sand (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 5. bis 8. Februar 2014
Austragungsort: Tere Tennis Center, Tallinn, Estland
Belag: Hart (Halle)

Teilnehmende Nationen:

Ergebnisse

Siehe auch 
 Davis Cup 2014

Weblinks 

 Fed Cup 2014

Einzelnachweise 

2014
Tennisturnier 2014